Zielenogorsk – miasto w Rosji, w Kraju Krasnojarskim
 Zielenogorsk – miasto w Rosji, w rejonie Sankt Petersburga